Ел Пухидо има више значења:

 Ел Пухидо (Галеана), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пухидо (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пухидо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пухидо (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пухидо (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пухидо (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пухидо (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пухидо (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пухидо, Хосе Ранхел А. (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пухидо (Серо Азул), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику